Ян Шефц (; 10 декабря 1924 — 17 мая 2014) — чехословацкий и словацкий шахматист.

Биография 
Вырос в Кошице. После оккупации города Венгрией в 1938 г. вместе с родителями переехал в Прешов. В 1949 г. после смерти отца стал работать в Братиславе, где параллельно учился на врача, но впоследствии был вынужден оставить учебу.

Один из сильнейших шахматистов Чехословакии 1950-х гг.

Чемпион Чехословакии 1955 г. В чемпионате Чехословакии 1954 г. разделил 3—5 места, но позже уступил в матч-турнире за бронзовую медаль Л. Альстеру и М. Уйтелки.

Чемпион Словакии 1954 и 1955 гг.

В составе сборной Чехословакии участник шахматных олимпиад 1956 и 1958 гг., командного чемпионата Европы 1957 г. (сборная завоевала бронзовую медаль), нескольких международных матчей.

Участник ряда сильных по составу международных турниров.

Член шахматного клуба «Слован» из Братиславы.

С 1953 г. занимался профессиональной тренерской работой. Среди его учеников были гроссмейстеры Л. Фтачник и И. Штол, международные мастера Р. Тибенский, Й. Франзен, П. Ваврак.

Книги 

 Bedrich Formánek: Šach, Šport 1966.
 Moderná učebnica šachu, Bratislava 1987

Перевел на словацкий язык книгу Ю. Л. Авербаха, А. А. Котова и М. М. Юдовича «Шахматная школа».

Спортивные результаты

Литература 

 M. Nevrlý, J. Čomaj: Šachová Bratislava - Od Kempelena po Ftáčnika, Bratislava - Pressburg, Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2005.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Тренеры по шахматам